Broutin ist der Familienname folgender Personen:

 Aurore Broutin (* 1982), französische Schauspielerin
 Clément Broutin (1851–1889), französischer Komponist